Kašine ima više značenja:
 Kašine (Alesandrija)
 Kašine (Asti)
 Kašine (Bergamo)
 Kašine (Đenova)
 Kašine (Pjačenca)
 Kašine (Torino)